

Рябово — село, Вікуловський район, Тюменська область
 Рябово — присілок, Красногорський район, Удмуртія
 Рябово — присілок, Увинський район, Удмуртія
 Рябово — село, Увинський район, Удмуртія